Belvidere Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belvidere Township (Illinois)
 Belvidere Township (Iowa)
 Belvidere Township (Michigan)
 Belvidere Township (Minnesota)